Alue Papeun (Nisam Antara), een plaats in Indonesië
Alue Papeun (Tanah Jambo Aye), een plaats in Indonesië